Dos Ríos puede referirse a:

 Dos Ríos, corregimiento de Chiriquí, Panamá; o
 Batalla de Dos Ríos, ocurrida en 1895 en Cuba.